Lota může být:

 Lota – chilské přístavní město
 Lota – monotypický rod
 Lota lota – mník jednovousý
 lota (nádoba) – malá zakulacená nádoba na vodu používaná v Asii

Externí odkazy